Гогитидзе () — фамилия грузинского происхождения.

 Известные носители
 Гогитидзе, Айше Кемаловна (1925—2017) — колхозница колхоза имени Молотова Кобулетского района Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Гогитидзе, Асие Реджебовна (1931—2001) — колхозница колхоза имени Андреева Кобулетского района Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда.	
 Гогитидзе, Бакур (род. 1973) — грузинский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира.
 Гогитидзе, Виктор Юрьевич (1952—2014) — российский дипломат.
 Гогитидзе, Герман Иосифович (1886—1960) — грузинский и советский организатор кинопроизводства.
 Гогитидзе, Кето Ахмедовна (род. 1946) — колхозница колхоза села Бобоквати Кобулетского района Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда.	
 Гогитидзе, Мамуд Джемалович (1920—2014) — звеньевой колхоза имени Молотова Кобулетского района Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Гогитидзе, Манана Гивиевна (род. 1982) — российская актриса музыкального театра.
 Гогитидзе, Меги (род. 1989) — грузинская певица.
 Гогитидзе, Мерием Шукриевна (1924—1994) — колхозница колхоза имени Ленина Хуцубанского сельсовета Кобулетского района Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Гогитидзе, Семён Константинович (1872—1927) — врач-педиатр и педагог, основоположник клинической педиатрии в Грузии.
 Гогитидзе, Эмина Меджидовна (1916—1998) — колхозница колхоза имени Ленина Хуцубанского сельсовета, Герой Социалистического Труда.